Le mot dépanneur peut désigner :
une personne assurant un service de dépannage
au Québec, une petite épicerie de proximité ou une supérette.
en Suisse romande, une petite épicerie ouverte les soirs ou les week-ends.
en France, une personne qui dépanne sur place une automobile.